

Biografia 
Giovanni III di Meclemburgo era il figlio minore di Enrico I di Meclemburgo. Nel 1275 il padre fu fatto prigioniero dai Saraceni durante un pellegrinaggio in Terra Santa. Pertanto a partire da tale data il Meclemburgo venne governato dagli zii Nicola III di Meclemburgo e Giovanni II di Meclemburgo. Nel 1287 quando lui e suo fratello Enrico II divennero maggiorenni regnarono congiuntamente fino alla morte di Giovanni III che annegò presso l'isola di Poel il 27 maggio 1289.

Giovanni III fu sepolto nel monastero francescano di Wismar.

Giovanni III si sposò con Helena, figlia di Wizlaw II Principe di Rugen, nel 1288, da cui ebbe una figlia, Luitgarda (1289-1352) sposata nel 1302 con Gerardo II conte di Hoya.

Ascendenza

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Meclemburgo